Bölckow ist der Name von:
 Christian Bölckow (* 1966), ehemaliger Hamburger Politiker (STATT Partei)

sowie der fiktiven Person von Horst Hussel:
 Albrecht Kasimir Bölckow (1813–1902), Komponist 

Siehe auch: 
 Bölkow